

Presentación previa 
Kimmer Coppejans fue el campeón defensor, pero cayó derrotado en primera ronda ante Tallon Griekspoor.

Calvin Hemery derrotó en la final a Pedro Sousa.

Cabezas de serie 

  Pedro Sousa (Finalista)
  Sebastian Ofner (Cuartos de final)
  Guillermo García López (Segunda ronda)
  Rubén Ramírez Hidalgo (Segunda ronda)

<ol start=5>
  Kimmer Coppejans ''(Primera ronda)
  Dmitry Popko ''(Cuartos de final)
  Joris De Loore ''(Baja)
 ''' Calvin Hemery (Campeón)
  Tristan Lamasine ''(Primera ronda)

Cuadro

Cuadro Final

Cuadro Superior

Cuadro Inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Tampere 2017